Get On The Floor, brano musicale di Michael Jackson dal suo album Off the Wall, del 1979
 Get On The Floor, brano musicale dei The Promise Ring dal loro album Wood/Water del 2002.
 Get On The Floor, brano musicale di Pitbull dal suo album di debutto M.I.A.M.I., del 2004